Grasso ist der Familienname folgender Personen:

 Alfio Grasso, italienischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Ella T. Grasso (1919–1981), US-amerikanische Politikerin (Connecticut)
 Franz Ludwig Grasso (1798–1870), Landrat des Kreises Paderborn
 Giovanni Grasso (1888–1963), italienischer Schauspieler
 Luigi Grasso (* 1986), italienischer Jazzmusiker
 Mario Grasso (Schriftsteller) (* 1932), italienischer Schriftsteller
 Mario Grasso (1941–2018), Schweizer Illustrator und Autor
 Pasquale Grasso (* 1988), italienischer Jazzmusiker
 Pietro Grasso (* 1945), italienischer Politiker
 Richard Grasso (* 1946), US-amerikanischer Börsenvorstand
 Silvana Grasso (* 1952), italienische Autorin
 Walter Grasso (1871–1946), deutscher Förster, siehe Grassoweg

Siehe auch:
 Grassow